Novi Glog je lahko:
 Novi Glog, Sveti Ivan Žabno (Hrvaška)
 Novi Glog, Trgovište (Srbija)